Macará steht für:
 Macará (Loja), ecuadorianische Gemeinde in der Provinz Loja
 Kanton Macará, ecuadorianischer Kanton in der Provinz Loja
 Río Macará, Fluss im Süden Ecuadors und im Norden Perús, der in den Río Chira mündet
 Club Social y Deportivo Macará, ecuadorianischer Fußballverein aus Ambato